UBL steht für:
 Universal Business Language, XML-basierte Computersprache
 Universitätsbibliothek Leipzig, zentrale Bibliothek der Universität Leipzig
 Universität Bretagne Loire, Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel in Frankreich
 Unabhängige Bürgerliste, siehe Wählergruppe

Ubl ist der Familienname folgender Personen:
 Hannsjörg Ubl (1935–2021), österreichischer Provinzialrömischer Archäologe
 Karl Ubl (* 1973), österreichischer Historiker

ubl steht für:
 Buhi'non Bikol (ISO-639-3-Code), eine der Bikolsprachen auf den Philippinen

Abkürzung